Mandat se lahko nanaša na:

Mandat (mednarodno pravo), obveznost, ki jo določi mednarodno telo
Mandat (politika), pooblastila za vladanje, ki jih odobri skupina volivcev
Mandat (teologija), za nekatere kristjane, ukaz od Boga
Mandat neba, tradicionalni kitajski uzakonjeni koncept, ki je bil uporabljan v podporo vladavine kraljev, v obdobju dinastije Shang in kasnejših kitajskih cesarjev.